Tomáš Hertl, född 12 november 1993, är en tjeckisk professionell ishockeyspelare som spelar för San Jose Sharks i NHL.

Han draftades i första rundan i 2012 års draft av San Jose Sharks som 17:e spelare totalt.

Statistik

Klubbkarriär

Externa länkar

Födda 1993
Levande personer
Män
Idrottare från Prag
Spelare i San Jose Sharks
Tjeckiska ishockeyspelare
Spelare valda i NHL Entry Draft 2012
Spelare valda av San Jose Sharks i NHL Entry Draft